Орановский:
 Орановский, Владимир Алоизиевич (1866 — 1917) — русский генерал
 Орановский, Николай Алоизиевич (1869 — 1935) — русский генерал-лейтенант